Реваж:
 Реваж — посёлок в Котласском районе Архангельской области
 Реваж — река в Котласском районе Архангельской области

См. также 
 Малый Реваж